Alex Booy (geluidsontwerper), Nederlands geluidsontwerper
 Alex Booij, Nederlands voetballer